Glamour, Glamour! — дебютный студийный альбом рок-группы Mordor, выпущенный в 2008 году.

Об альбоме 
Glamour, Glamour! снискал положительные оценки от прессы и от простых слушателей.

У песни «Фитнес — убийца» есть и второе название «Фитнесс über alles». Это название не подошло только из-за того, что на клавиатуре компьютера не нашлось клавиши ü (u с умляутом). Как говорит Оркус, в этом названии и заключался главный смысл песни.

Песня к клипу была выбрана режиссёром. Группа же согласилась, прочитав сценарий.

Список композиций 
 «Мордор» — 3:55
 «Гламур, гламур!» — 4:34
 «На дне» — 4:41
 «DJ Voorda» — 4:08
 «Страх» — 4:07
 «Hombre Pajaro» — 4:14
 «Суперзвёзды» — 4:34
 «Фитнес — убийца» — 3:21
 «Машинист» — 3:48
 «Голограмма пустоты» — 4:03
 «Скоты» — 4:32

Участники записи 
 Оркус (Orkus) — вокал, трость
 Вольфган (Wolfgun) — гитара, синтезаторы
 Омбре Пахаро (Hombre Pajaro) — бас-гитара
 Бумзен-Бумзен (Boomzen-Boomzen) — ударные

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте группы

Альбомы Mordor
Альбомы индастриал-метала
Альбомы CD-Maximum
Альбомы России